Ариэль Домбаль (, полное имя Ариэль Лор Максим Соннери де Фроманталь (Arielle Laure Maxime Sonnery de Fromental); 27 апреля 1953, Хартфорд, штат Коннектикут) — актриса, певица, режиссёр, модель.

Биография 
Родилась в семье промышленника Жана-Луи Соннери. По материнской линии является внучкой бывшего посла Франции в Мексике Морису Гаррье-Домбалю. Рано осталась без матери. Детство и юность провела в семье деда в Мексике. Долгое время обучалась классическому танцу.

В 1976 году переехала в Париж учиться музыке и пению. Там же сделала первые шаги в кино и на сцене. В своей карьере сотрудничала с Романом Полански, Патриком Джоном Малковичем, Раулем Руисом, Аленом Роб-Грийе и др.

В 1982 году попробовала себя в режиссуре и сняла фильм «Любовная лихорадка» («Chasse Croise»).

В 1988 году сняла свой второй фильм «Голубые пирамиды» («Les Pyramides Bleues»), а в 2013 году — «Опиум».

В 1999 году Ариэль Домбаль снялась в комедии «Астерикс и Обеликс против Цезаря».

В 1993 году Ариэль вышла замуж за французского философа и писателя Бернара-Анри Леви.

Фильмография

Дискография 
 2000 : Liberta (Золотой диск)
 2002 : Extase (Золотой диск)
 2004 : Amor Amor (платиновый диск)
 2005 : En concert à l’Olympia
 2006 : C’est si bon (Золотой диск)
 2009 : Glamour à mort
 2009 : À Boris Vian : On n’est pas là pour se faire engueuler, сборник, в котором исполняет J’suis snob
 2010 : Luis Mariano, где поёт дуэтом с Роберто Аланья (платиновый диск)
 2011 : Diva latina
 2013 : By Era
 2014 : We love Disney 2, сборник, в котором исполняет Des gammes et des arpèges
 2015 : French Kiss (при участии The Hillbilly Moon Explosion)

Ссылки 
 
 Официальный сайт Ариэль Домбаль

Киноактрисы Франции
Рок-музыканты Франции
Иммигрировавшие во Францию из США